Le Trésor est le titre de plusieurs œuvres, notamment :

Au cinéma 

 Le Trésor (Captain Kidd, Jr.), un film américain de William Desmond Taylor sorti en 1919 ;
 Le Trésor (Der Schatz), un film allemand de Georg Wilhelm Pabst sorti en 1923 ;
 Le Trésor (Nidaniya), un film sri-lankais de Lester James Peries sorti en 1972.
 Le Trésor (Comoara), un film roumain de Corneliu Porumboiu sorti en 2015.

En littérature 
 Le Trésor, un roman de Juliette Benzoni paru en 1980.

Voir aussi